Ernst Nilsson kan syfta på:

 Ernst Nilsson (ingenjör) (1874–1946), svensk väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Ernst S. Nilson (1885–1973), svensk affärsman
 Ernst Nilsson (brottare) (1891–1971), svensk brottare, olympisk bronsmedaljör 1920
 Ernst Nilsson (konstnär) (1892–1937), svensk målare, tecknare och grafiker
 Ernst Nilsson (trädgårdsmästare) (1895–1986), svensk trädgårdsmästare, växtförädlare och skriftställare
 Ernst Nilsson (socialdemokrat), svensk politiker, Socialdemokraternas partikassör 1948–1963